Dit is de wereldranglijst van maart 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 maart 2001.

Mannen 03